«Руби́н» — российский женский футбольный клуб из города Казань, аффилиат футбольного клуба «Рубин».

История 

19 января 2021 года на официальном сайте «Рубина» была опубликована информация о том, что в системе футбольного клуба «Рубин» появилась женская команда (В 1992 году у «Рубина» носившего в то время название «Рубин-ТАН» была женская футбольная команда «Гамма-ТАН»).
18 февраля появилась информация о 17 футболистках, с которыми клуб подписал контракт.

В первый день весны команда провела свой первый матч (товарищеский) с красноярским клубом «Енисей» и уступила со счётом 0:3. Первый стартовый состав «Рубина»: Жукова, Кулинич, Шолгина, Андреева, Кадикова, Долматова , Зайнутдинова, Бондарева, Люкина, Неверова, Ибрагимова.

14 марта «Рубин» провёл первый официальный матч с Суперлиге. Команда в гостях встречалась с «Чертаново» и уступила со счётом 0:2. Состав команды: Несветаева, Андреева, Диюн, Кулинич, Мирзалиева, Нуриманова ( Неверова), Бондарева, Ибрагимова ( Котельникова), Люкина ( Степанова), Шолгина, Долматова .

В начале сезона 2021 «Рубин» проигрывал все матчи, первый гол команды был забит в Суперлиге с пенальти 24 апреля в матче с «Краснодаром». 18 июня в 1/8 финала Кубка России 2021 «Рубин» сенсационно выиграл у ЦСКА по пенальти 7:6 после нулевой ничьи в основное время. Первая победа команды в матче Суперлиги была со счётом 3:0 над «Краснодаром» 4 июля. Сразу после этой победы было объявлено об уходе главного тренера Ольги Васильевой, которую сменил Ренат Мифтахов. 15 июля было объявлено, что к команде присоединяются сразу три футболистки сборной Азербайджана: Айсун Алиева, Вусала Сайфеддинова и Айшан Ахмедова. 24 июля в команде дебютировала Кристина Хайрулина. 26 июля команду покинула Татьяна Долматова. 16 октября состоялась вторая победа «Рубина» в Суперлиге над командой «Чертаново» со счётом 1:0. 4 ноября, вернувшись в Турцию, команду покинула Айшан Ахмедова.

После завершения сезона 2021 в команду перешли:
 Ксения Алпатова из «Рязани-ВДВ»
 Валерия Хохлова из «Ростова»
 Наталья Соколова из «Краснодара»,
 Таисия Нестеренко из «Звезды-2005»
 Анастасия Карандашова из «ЦСКА».
 Татьяна Степанова из «Зенита».
 Кристина Черкасова из «Локомотива» (аренда).
 Анастасия Фетисова из «Зенита» (аренда).
 Арина Цыплова из «Волги» (Ульяновск).
 Александра Куркина из «ЦСКА-М».
 Швендески Жозеф (Кики) из «ОрёлГУ-КПРФ» (мини-футбол).
а также Александра Косорукова и Полина Долматова.

При этом команду покинули Ксения Гаранина, Алина Габайдуллина, Анеля Кадикова, Марина Андреева, Нурия Нуриманова, Зайнаб Ибрагимова, Лиана Котельникова, Кристина Хайрулина, Юлия Люкина, Камилла Мамедова, Айсун Алиева, Снежана Степанова, Вусала Сайфеддинова, Полина Шатилова.

В сезоне 2022 Рубин смог улучшить своё турнирное положение благодаря голам Кики Швендески Маселюс Жозеф. 25 марта состоялась первая ничья клуба в рамках Суперлиги с командой Рязань-ВДВ 1:1. 27 апреля состоялась вторая победа над Чертаново со счётом 3:0, впервые позволившая клубу подняться на 8 место в таблице. 15 мая состоялась вторая ничья клуба — 1:1 с действующим чемпионом — Локомотивом. 21 мая состоялась вторая победа в сезоне над Рязанью-ВДВ со счётом 1:0, что позволило Рубину подняться на 7-ю строчку в турнирной таблице. 28 мая в Санкт-Петербурге Рубин также сыграл вничью 1:1 с лидером чемпионата Зенитом, после чего закрепился на 7 строчке ничьей с Енисеем 0:0, выигрышем у Краснодара 2:0 и ничьей с Ростовом 0:0. 

В Кубке России 2022 Рубин должен был играть с командой Урал-УРФА, но из-за технических неполадок самолёта команда не смогла вылететь в Екатеринбург, в результате Рубину присудили техническое поражение 3:0. 

После выигрыша 2:1 у Звезды-2005 23 июля, Рубин впервые смог подняться на 5-ю строчку в турнирной таблице и продлить беспроигрышную серию до 8-ми матчей подряд, эта серия прервалась поражением от Чертаново 1:0, 30 июля. 5 августа из Рубина в Зенит перешла лучший бомбардир клуба Кики. После этого Рубин не выиграл ни одного из 3-х оставшихся матчей Предварительного этапа Чемпионата и занял на нем 6-е место, набрав вместе с Чертаново по 18 очков и опередив их в таблице только по дополнительным показателям. В итоге в Заключительном этапе Рубин смог занять только 9-е место, поделив очки с Краснодаром, который оказался выше по дополнительным показателям.

После завершения сезона 2022 в команду перешли Татьяна Дронова из «Зенита», Вероника Анисина из «Новосибирска», Олеся Долгих из «Ростова». При этом команду покинули Ксения Алпатова , Нигяр Мирзалиева .

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
 9-е место: 2022
Кубок России
 1/4 финала: 2021

Матчевые 
Самые крупные победы
 3:0 — самая крупная победа клуба в Чемпионате (в матче «Краснодар»—«Рубин», 4 июля 2021 и в матче «Рубин»—«Чертаново», 27 апреля 2022)
Самые крупные поражения
 0:9 — самое крупное поражение клуба в Чемпионате (в матче «Локомотив»—«Рубин», 23 июня 2021)
 0:3 — самое крупное поражение клуба в Кубке («Чертаново» — «Рубин», 24 июля 2021)
Беспроигрышные серии
 в чемпионатах России (2022): началась в матче «Рубин»—«Чертаново» (счёт 3:0, 27.04.2022) и завершилась в матче «Рубин»—«Звезда-2005» (счёт 2:1, 23.07.2022) и составляет 8 матчей (4 победы и 4 ничьи)

Личные 
 1 гол забит «Рубином» в высшем дивизионе Татьяной Долматовой в матче «Рубин»—«Краснодар» 1:3 (24 апреля 2021)
 наибольшее количество игр за клуб — Нигяр Мирзалиева (47 матчей в чемпионате + 1 матч в кубке — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Кики (7 мячей в чемпионате — на момент окончания сезона 2022)
 лучший вратарь — Альбина Фомченко (18 игр в чемпионате, 25 пропущенных мячей ( за игру), 7 матчей на «ноль» — на момент окончания сезона 2022)
 лучший гол 26 тура, 3 круга и всей Суперлиги 2021 по опросу сообществ VK и Instagram — Ксения Бондарева в матче «Рубин»—«Енисей» 1:2 (13 ноября 2021)
 наибольшее количество автоголов — Ксения Кулинич (2 автогола в чемпионате — на момент окончания сезона 2022)

Основная команда 
Игроки

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Главные тренеры
  Ольга Васильева (19 января — 8 июля 2021)
  Ренат Мифтахов (8 июля 2021 — 10 марта 2023)
  Дмитрий Нечаев (с 10 марта 2023)

Результаты выступлений по годам

Молодежное первенство 
Молодёжная команда женского футбольного клуба «Рубин», вместе с молодежной командой «Ростова», не участвовала в молодёжной лиге в сезоне ее основания в 2021 году. «Рубин» стал выступать в молодёжном первенстве только с сезона 2022.

 самая крупная победа: 4:0 (в матче «Рубин-м»—«Енисей-м», 17 июня 2022)
 самое крупное поражение: 0:6 (в матче «Рубин-м»—«Краснодар-м», 16 июля 2022)
 1 гол забит молодежным «Рубином» в высшем дивизионе Анастасией Матвеевой в матче «Локомотив-М»—«Рубин-м» 5:1 (24 апреля 2022)
 наибольшее количество игр за молодежную команду — Мария Прошина, Арина Цыплова (24 матча — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир молодежной команды — Мария Прошина (5 мячей — на момент окончания сезона 2022)
 лучший вратарь молодежной команды — Ольга Несветаева (10 игр, 16 пропущенных мячей (1,6 за игру), 2 матча на «ноль» — на момент окончания сезона 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 ЖФК «Рубин» (инстаграм)
 ЖФК «Рубин» (вконтакте)
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Казани
ФК «Рубин»